Rogério Corrêa (Goiânia, 3 de enero de 1979) es un exfutbolista brasileño que se desempeñaba como defensa.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Esporte Clube Santo André
Futbolistas del Goiânia Esporte Clube
Futbolistas del Vila Nova Futebol Clube
Futbolistas del Club Athletico Paranaense
Futbolistas del Shimizu S-Pulse
Futbolistas del Goiás Esporte Clube
Futbolistas del Esporte Clube Bahia
Futbolistas del Joinville Esporte Clube
Nacidos en Goiânia